Хата́ссы () — село на территории городского округа «Город Якутск». Административный центр Хатасского наслега. Расположено село на левом берегу реки Лена, в 3 км к югу от окраины Якутска.

География 
Хатассы находится в Центральной Якутии, в долине Туймаада, на левом берегу р. Лены, на Табагинской протоке, в 15 км к югу от (центра) г. Якутска.

 уличная сеть
По данным на 2009 год уличная сеть состояла из 41 географического объекта, общей протяжённостью в 27 210 метров. Вид дорожного полотна — грунт (основной), речной песок, ПГС, асфальт.

 Климат
Климат, как и по всему городскому округу — резко континентальный с длинной и суровой зимой (средняя температура января — около −40 °C) и коротким, но жарким летом (средняя температура июля — 19 °C). Характерны небольшое количество осадков в течение всего года (при этом большее количество осадков приходится на тёплое время года) и сухой воздух, особенно летом.

История 

Село возникло в результате проводимой в 1950-1960-х годах реформы по укрупнению мелких сельскохозяйственных предприятий. В 1957 году был организован совхоз «Хатасский» (ныне Хатасское коллективное сельхозпредприятие) c центром в селе Хатассы. Основные производства — молочное скотоводство, свиноводство, земледелие (овоще- и картофелеводство).

Население

Инфраструктура 
 экономика
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, свиноводство), земледелие (овоще- и картофелеводство). Работают мини-завод по переработке молока, свинокомплекс, разливочный цех «Чистая вода» и т. д..
 образование, культура, здравоохранение
Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.
 жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 2009 год, село Хатассы обслуживалось УК ООО «Хатасское ЖКХ». Водозабор из скважины.

Свалка площадью 4 га находится в 1,1 км от села, не имеет правоустанавливающих документов. На территории свалки имеется скотомогильник.

Достопримечательности 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и сквер "Память жива" в центре села.

Транспорт 
Добраться можно на автобусе № 103 «Якутск-Хатассы» с городского автовокзала..

Примечания

Ссылки 
 Лист топографической карты P52-080-A,B
 
 

Населённые пункты на реке Лена
Населённые пункты городского округа «Город Якутск»
Туймаада